Фэй - китайская фамилия ( клан ). 

Современное значение иероглифа 費 / 费  - тратить, расходовать.

Известные Фэй 
 Фэй Джон Чингхань (; ; 1923—1996) — китайский экономист.
 Фэй Цзюньлун (кит. трад. 費俊龍, упрощ. 费俊龙, пиньинь Fei Junlong) (1965) — китайский космонавт (тайконавт).
 Фэй Сяотун (кит. 费孝通 2 ноября 1910 — 24 апреля 2005) — китайский антрополог, социолог, политический деятель.

См.также 
Сто фамилий